Coanda o Coandă, puede referirse a:

 Constantin Coandă, militar y político rumano.
 Henri Coandă, inventor rumano, pionero de la aerodinámica.
 Coandă-1910, primer prototipo experimental de avión de reacción.
 '''Efecto Coandă